Кушніре́нко — українське прізвище, пов'язане з назвою професії кушніра.

 Кушніренко Андрій Миколайович ( 1933) — український хоровий диригент, композитор, фольклорист, педагог
 Кушніренко Георгій Анатолійович ( 1919) — російський сценарист
 Кушніренко Павло Сильвестрович (* 1893 — † 1937) — старшина Армії УНР
 Ганна Кушніренко — українська радянська актриса, відома за роллю Сірчихи у фільмі «За двома зайцями»
 Кушніренко Гафія Федорівна — українська радянська актриса, актриса Львівського державного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької

Див. також 
 Кушнір (прізвище)
 Кушніров
 Кушнарьов
 Кушнер

Примітки 

українські прізвища
Прізвища на -енко